Рожко́в — російське прізвище.

Жінки 
 Рожкова Катерина Вікторівна (нар. 1972) — перший заступник Голови Нацбанку України.
 Рожкова Людмила Миколаївна — директор Департаменту Міністерства фінансів, заслужений економіст України.
 Рожкова Наталія Володимирівна (нар. 1954) — російська і українська актриса і співачка. Заслужена артистка РФ (2005).

Чоловіки 
 Рожков Артур Олександрович — український спортсмен-гирьовик, заслужений майстер спорту України, доктор сільськогосподарських наук.
 Рожков Валентин Федорович (нар. 1946) — артист-вокаліст Київського академічного театру оперети. Народний артист України (2009).
 Рожков Дмитро Анатолійович (1979—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рожков Єгор Олександрович (нар. 1986) — російський хокеїст, нападник.
 Рожков Ігор Миколайович (нар. 1965) — український учений-біолог. Доктор біологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2008 р.

 Рожков Микола:
 Рожков Микола Васильович (1906—1998) — російський сценарист. Лауреат Державної премії СРСР (1948).
 Рожков Микола Миколайович (* 1986) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рожков Микола Олександрович (1868—1927) — російський історик та політичний діяч.

 Рожков Олександр Анатолійович (нар. 1957) — український художник.
 Рожков Юрій Федорович (1941—2014) — український співак і композитор. Заслужений артист України (1996).

Примітки 

Російські прізвища